Il singolare del torneo di tennis IPP Trophy 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicolas Thomann che ha battuto in finale Álex Calatrava 6-4, 62-7, 6-1.

Teste di serie 

 Álex Calatrava (finale)
 Julián Alonso (primo turno)
 Tomáš Zíb (semifinali)
 Albert Montañés (primo turno)

 Clemens Trimmel (primo turno)
 Filippo Volandri (secondo turno)
 Salvador Navarro-Gutierrez (semifinali)
 Marcello Craca (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

IPP Trophy 2000